Houssik (c'est-à-dire Hésychius), Husik ou  Parthev ( « le Parthe » ; en arménien ) est catholicos d'Arménie de 341/342 à 348. Il est révéré en tant que saint.

Biographie 

Houssik est un des deux fils du catholicos , lui-même fils de saint Grégoire l'Illuminateur. Il naît, est éduqué et ordonné à Césarée de Cappadoce. Il a épousé une fille du roi d'Arménie  et a eu deux fils, Pap et Athanaginès, père du catholicos ultérieur .

Il succède en 341 ou 342 comme catholicos à son père Vertanès. Il est consacré à Césarée.

Un certain relâchement se produit par rapport à l'austérité religieuse ayant prévalu sous son père, que Houssik, attaché au premier concile de Nicée, prend comme un encouragement au vice et un retour au paganisme. Le reprochant au roi , il lui interdit l'entrée d'une église un jour de fête en 348 ; le roi le fait arrêter et bastonner jusqu'à la mort, tout comme il fait étrangler le chorévêque syrien Daniel (parfois présenté comme le successeur de Houssik) qui a osé protester.

Ses fils, jugés « indignes du sacerdoce » selon Fauste de Byzance, « furent tous deux foudroyés au même endroit » selon Moïse de Khorène. Plus probablement, ils refusent tous les deux la succession catholicossale et sont assassinés lors d'un banquet. Pharen d'Achtichat, un parent, lui succède alors sur le trône catholicossal.

Famille

Notes et références 
 Note

 Références

Bibliographie 
 .
 
 .
 .
 .
 .

Houssik01
Saint catholique et orthodoxe du IVe siècle
Saint catholique et orthodoxe de France
Saint arménien
Évêque du IVe siècle